Vereniging Ons Huis, een voormalige Nederlandse sociaal-culturele vereniging
 Ons Huis, een pand op de Vrijdagmarkt te Gent